Ве́бер () — німецьке прізвище, утворене від слова Weber («ткач»). За статистикою, стоїть на 5-му місці за поширеністю у Німеччині.

А 
 Вебер Август Єгорович (1836—1903) — російський архітектор.
 Вебер Адольф (; 1825—1889) — хорватський філолог, письменник, літературний критик.
 Вебер Альбрехт Фридріх (1825—1901) — німецький лінгвіст
 Вебер Альфред (1868—1958) — німецький економіст і соціолог
 Вебер Антон (1890—?) — нацистський злочинець, службовець концтабору Дахау.

Б 
 Вебер Біда (1798—1858) — німецький духовний письменник
 Вебер Бедржіх Дівіш ( Bedřich Diviš Weber, 1766—1842) — чеський композитор і музичний педагог
 Вебер Бернгард Ансельм (1766—1821) — німецький композитор

В 
 Вебер Валеріан Миколайович (1871—1940) — російський геолог і палеонтолог
 Вебер Вальдемар Веніамінович (нар. 1944) — російський, німецький поет, перекладач
 Вебер Вільгельм (1880—1963) — німецький гімнаст
 Вебер Вільгельм Едуард (1804—1891) — німецький фізик
 Вебер Вільгельм Ернст (1780—1850) — німецький філолог

 Вебер Вольфганг ( Wolfgang Weber; 1946) — німецький футболіст

Г 
 Вебер Ганс (1934—1965) — швейцарський футболіст
 Вебер Генріх Мартін (1842—1913) — німецький математик
 Вебер Генріх Фрідріх (1843—1912) — німецький фізик
 Вебер Георг (1808—1888) — німецький історик
 Вебер Георг Генріх (1752—1828) — німецький ботанік
 Вебер Ґергільда (1918—1996) — німецька акторка
 Вебер Герд ( 1956) — німецький футболіст
 Вебер Герман (1896—1948) — німецький конструктор
 Вебер Готфрід (1779—1839) — німецький музичний критик
 Вебер Готтфрід (1899—1958) — воєначальник, генерал-лейтенант вермахту
 Вебер Густав (1845—1887) — автор симфонічної поеми «Zur Iliade»

Д 
 Вебер Джозеф (1919—2000) — американський фізик, піонер-дослідник гравітаційних хвиль
 Вебер Девід Марк (нар. 1952) — американський письменник

Е, Ж 
 Вебер Євген Джозеф (1925—2007) — американський історик
 Жак Вебер (фр. Jacques Weber; нар. 1949) — французький актор театру, кіно і телебачення, режисер, сценарист.

І, Й 
 Вебер Йоганн Якоб (1803—1880) — німецький видавець
 Вебер Йосип Миколайович (1930) — кларнетист, педагог.

К 
 Вебер Карл (1806—1879) — німецький історик, соціолог і економіст
 Вебер Карл Карлович (1855—1911) — російський інженер XIX століття
 Карл Марія фон Вебер  (; 1786—1826) — німецький композитор
 Вебер Карл Отто (1827—1867) — німецький хірург
 Вебер Карл Юліус (1767—1832) — німецький письменник
 Вебер Кирило Едуардович (1834) — укладач «Короткого нарису сучасного стану музичної освіти в Росії» (1885), «Керівництво для систематичного навчання на фортепіано» (1901) та ін
 Вебер Крістіан (1883—1945) — один з перших членів НСДАП, брігадефюрер СС, інспектор кавалерійських шкіл СС

Л 
 Вебер Лайош (, 1904—1959) — угорський футболіст
 Вебер Людвіг ( Ludwig Weber, 1899—1974) — австрійський оперний співак (бас)

М 
 Макс Вебер (1822—1881) — німецький інженер
 Макс Вебер (1864—1920) — німецький соціолог
 Макс Вебер (художник) (1881—1961) — американський художник російського походження.
 Вебер Макс (політик) (1897—1974) — швейцарський політик, міністр фінансів
 Марк Вебер (нар. 1951) — американський історик, ревізіоніст, дослідник Голокосту.
 Марк Веббер (нар. 1976) — автогонщик Формули-1
 Вебер Девід Марк (нар. 1952) — американський письменник-фантаст
 Вебер Марко (1982) — німецький спортсмен-ковзаняр.
 Мішель Вебер (нар. 1963) — бельгійський філософ.
 Вебер Мирослав (1854) автор комічної опери «Die neue Mamsell», балет «Die Rheinnixe» та ін

П 
 Вебер Пауль (1893—1980) — німецький художник-карикатурист, видавець

Р 
 Вебер Роберт (1824—1896) — швейцарський письменник
 Вебер Рудольф — німецький лісівник XIX століття

С 
 Вебер Сергій Федорович (1857 -?) — Російський державний діяч епохи Олександра III та Миколи II

Т 
 Вебер Теодор Олександр (1838—1907) — німецький художник
 Теренс Вебер — німецький лижний двоборець

Ф 
 Фейт Вебер (, уроджений — Леонард Вехтер, ; 1762—1837) — псевдонім , німецького письменника та історика
 Франсіс Вебер  (; 1937) — французький кінорежисер і сценарист
 Фрідріх Вебер (; 1892—1955) — німецький ветеринар, группенфюрер СС
  (; 1781—1823) — німецький ентомолог
  (; 1813—1894) — німецький поет

Х 
 Вебер Християн Фрідріх (? −1739) — Німецький історик

Ш 
 Вебер Ші (1985) — канадський хокеїст

Е 
 Вебер Едуард Миколайович (1969) — з 1987 року — військовослужбовець Космічних військ МО РФ, нині військовий пенсіонер (активно працює)
 Емі Вебер
 Ернст Генріх Вебер  (1795—1878) — німецький фізіолог

Я 
 Вебер Яків Якович (1870—1958) — російський художник

Подвійні прізвища 
 Вебер-Хир'якова Євгенія Семенівна (1893 (5)? ​​−1939) — Російська письменниця

Німецькі прізвища